Соревнования по боксу на летних Азиатских играх 2006 года проводились в Академии спортивного мастерства (ASPIRE) в Sports City (в 8 км к западу от Дохи).
В мероприятии приняли участие только мужчины, награды были разыграны в течение четырёх раундах из двух минут.
Соревнования по боксу на Азиатских играх были организованы в соответствии с правилами, установленными Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).

Medalists

Ссылки 

2006
Бокс
Бокс в Катаре